Pawley ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Pawley (1934–2015), kanadischer Politiker
 Margaret Pawley († 2014), britische Historikerin
 William D. Pawley (1896–1977), US-amerikanischer Diplomat sowie Akquisiteur von Curtiss-Wright

Sonstiges:
 Pawley-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Pawleys Island